PBU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Putao (Birmania)
 pbu – codice ISO 639-3 della lingua pashtu settentrionale